Acido α-amminobutirrico – isomero dell'acido amminobutirrico
 All-American Basketball Alliance – lega professionistica statunitense di pallacanestro attiva nel 1978